Victor Aleksandrovich Karpenko - em russo, Виктор Александрович Карпенко (Bucara, 7 de setembro de 1977) é um ex-futebolista uzbeque que atuava como volante.

Carreira em clubes 
Em 19 anos como profissional, Karpenko destacou-se pelo Bunyodkor, onde chegou em 2007, egresso do Kairat. Antes, havia jogado por FK Buxoro, Qizilqum Zarafshon, Shinnik Yaroslavl, Lokomotiv Chita e Sokol Saratov, com destaque para o Shinnik, pelo qual o volante disputou 71 partidas e marcou 11 gols. Pelos Qaldirg'ochlar, foi tetracampeão nacional entre 2008 e 2011, alem de conquistar o tricampeonato da Copa do Uzbequistão, em 2008, 2010 e 2012.

Jogou ainda por Lokomotiv Tashkent (onde foi campeão da Copa nacional em 2014) e Shurtan Guzar, voltando ao Bunyodkor em 2015. Encerrou a carreira em 2016, aos 38 anos.

Seleção 
Karpenko jogou 67 partidas pela Seleção do Uzbequistão, tendo marcado 4 gols. A estreia foi contra a Bielorrússia, em agosto de 2003

Disputou 2 edições da Copa da Ásia, em 2007 e 2011, quando os uzbeques ficaram em quarto lugar (nesta, o jogador atuou como lateral-direito). Quase disputou a Copa de 2006, porém, no jogo da repescagem contra o contra a Bahrein (que incluiu uma vitória da equipe anulada), a seleção uzbeque foi eliminada.

Links
 

Futebolistas do Uzbequistão
Futebolistas do Shinnik Yaroslavl
Futebolistas do FC Bunyodkor
Jogadores da Seleção Uzbeque de Futebol